Miami – plemię Indian północnoamerykańskich
 miami – język plemienia Indian północnoamerykańskich
 Miami – stacja kolejowa w Miami, w stanie Floryda, w Stanach Zjednoczonych
 Miami – piosenka rockowej grupy U2
Miejscowości w USA:
 Miami – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Miami – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Miami – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
 Miami – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Ottawa
 Miami – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Roberts
Gminy w USA:
 Miami (ang. Miami Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Miami (ang. Miami Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Miami (ang. Miami Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Miami (ang. Miami Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
 Miami (ang. Miami Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Miami (ang. Miami Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
 Miami (ang. Miami Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Miami (ang. Miami Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Miami (ang. Miami Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Miami (ang. Miami County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Miami (ang. Miami County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Miami (ang. Miami County) – w stanie Ohio